

Codici 
 JAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arcadia Civic (Stati Uniti)

Geografia 
 Jar – località del comune di Bærum (Norvegia)
 al-Jār – porto sul mar Rosso della città-oasi araba di Yathrib (poi Medina)

Informatica 
 JAR – formato di file Java Archive
 JAR – estensione dei giochi per cellulari Nokia
 JAR – estensione dei temi di Mozilla Thunderbird

Letteratura 
 Jar – romanzo di Liviu Rebreanu del 1934

Musica 
 J.A.R. (Jason Andrew Relva) – singolo discografico dei Green Day del 1995